Rustin steht für

 den Familiennamen Rustin
 Bayard Rustin (1912–1987), afroamerikanischer Bürgerrechtler,
 Jean Rustin (1928–2013), französischer Maler
 den Titel mehrerer Film:
 Rustin (2001), Spielfilm von Rick Johnson
 Rustin (2023), Spielfilm von George C. Wolfe
 die Methode Rustin, nach der der erste systematische Fernunterrichtslehrgang im deutschen Sprachraum konzipiert war.